Personalidades
 Benjamin Constant (escritor) - político francês de origem suíça
 Benjamin Constant (militar) - um dos articuladores da República brasileira

Localidades
 Benjamin Constant (Amazonas) - município brasileiro 
 Benjamin Constant do Sul - município brasileiro no Rio Grande do Sul

Outros usos
 Instituto Benjamin Constant - instituição dedicada aos deficientes visuais

Desambiguações de antropônimos